ISO 11940 — стандарт ISO для транслитерации тайского письма, опубликованный в 1998 году, обновлённый в сентябре 2003 года и утверждённый в 2008 году. Расширение к этому стандарту под названием ISO 11940-2 определяет упрощённую транскрипцию, основанную на ISO 11940.

Пхаянчана (согласные) 

Транслитерация согласных происходит от их обычного произношения в качестве инициалей. Буква h используется для обозначения придыхательных согласных. «Высокие» и «низкие» согласные систематически различаются путём добавления макрона (◌̄) к согласному «высокого» класса. Дальнейшее различение согласных с одинаковым произношением таково: наиболее часто встречающиеся буквы не снабжаются дополнительными диакритическими знаками, вторые по распространённости помечаются точкой снизу (◌̣), третьи по распространённости — рожком (◌̛), а четвёртые — макроном снизу (◌̱). Точка снизу имеет аналогичный эффект с индологической практикой различения ретрофлексных согласных точкой ниже, но есть тонкие различия – это транслитерации ธ tho thong и ศ so sala, которые отмечены пунктиром ниже, а не транслитерации соответствующих ретрофлексных согласных. Знаки транслитерации следует вводить в следующем порядке: базовая буква, макрон (если имеется), затем точка снизу, рожок или макрон снизу (если имеются).

Только три согласных содержат рожок в их транслитерации, ฅ, ฒ и ษ, и только один согласный содержит макрон снизу, ฑ.

Сара (гласные) 

Лаккхангяо (ๅ) используется только в сочетании с гласными буквами ฤ и ฦ. В стандарте ฤ и ฦ отнесены к согласным, а они же в сочетании с ๅ — к гласным. Изолированный лаккхангяо передавался бы как ɨ, но он не встречается в тайском, пали или санскрите.

Буквы ว и อ были включены в этот раздел из-за их использования в качестве символов гласных, но их транслитерация не зависит от того, как они используются, и стандарт перечисляет их только среди согласных.

Составные символы гласных транслитерируются по частям.

Ваннаюк (тоновые знаки) и другие знаки 

Примечательно, что ямаккан (–๎) передаётся внутристрочной тильдой, а не тильдой сверху.

См. также 
 Романизация лаосского языка
 Транскрипционная система Вайли
 Транскрипционная система MLC

Примечания

Ссылки 
 

Тайский алфавит
11940
11940